Ндуди Хамани Эби (; родился 18 июня 1984 года в Лондоне) — британский и нигерийский профессиональный баскетболист. Был выбран на драфте НБА 2003 года под 26-м номером клубом «Миннесота Тимбервулвз».

Биография 
Эби родился в Лондоне, вырос в Нигерии, затем переехал в США, чтобы пойти в старшую школу в Хьюстоне. В 2003 году он был принят в Университет Аризоны, но предпочёл сразу после школы стать профессиональным баскетболистом и выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где его в первом раунде под 26-м номером выбрал клуб «Миннесота Тимбервулвз».

За два сезона в НБА Эби принял участие всего в 19 матчах, причём его время на площадке было сильно ограничено. В третьем сезона руководство «Миннесоты» планировало отправить Ндуди в Лигу развития, но получило запрет на это действие, так как игрок уже провёл два сезона в НБА и считался ветераном. В итоге 1 ноября 2005 года контракт с Эби был расторгнут, чтобы клуб мог подписать Рональда Дюпри.

С 2005 по 2007 годы Эби выступал за клуб Лиги развития «Форт-Уэрт Флайерз», а летом 2006 года подписал контракт с «Даллас Маверикс», но после предсезонных игр был отчислен из команды. 30 сентября 2007 года Эби подписал годичный контракт с израильским клубом «Бней ха-Шарон». 3 августа 2008 года он стал игроком итальянского клуба «Карифе Феррара», новичка Серии А. В 2009 году перешёл в другой итальянский клуб, «Римини», выступавший в Серии Б. В сезоне 2010/2011 Эби выступал за ещё один итальянский клуб, «Имола». В марте 2011 года он подписал контракт с французским клубом «Лимож».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Статистика в НБА 

Баскетболисты Великобритании
Баскетболисты Нигерии
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Форт-Уэрт Флайерз»
Игроки БК «Бней Герцлия»
Игроки БК «Феррара»
Игроки БК «Римини Крабс»
Игроки БК «Андреа Коста»
Игроки БК «Лимож»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки «Вакерос де Баямон»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Замалек»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки БК «Манама Клаб»
Игроки БК «Библос Клаб»
Игроки БК «Аль-Ахли»
Игроки БК «Булазак Баскет Дордонь»